De volgende tabel toont iedere speler die ooit een doelpunt heeft gemaakt in een officiële wedstrijd voor voetbalvereniging Vitesse vanaf de oprichting in 1892. Het omvat alle doelpunten in regulier competitieverband, de nationale beker, nacompetitie en de verschillende Europese competities.

De reguliere competities waar Vitesse sinds 1894 haar doelpunten heeft gemaakt zijn: Gelderse competitie NVB (1894-1896), Eerste Klasse Oost (1896-1922; 1923-1935; 1946-1948; 1950-1955), Tweede Klasse Oost (1922-1923; 1935-1946; 1948-1950), Hoofdklasse (1955-1956), Tweede divisie (1962-1966), Eerste divisie (1956-1962; 1966-1971; 1972-1977; 1980-1989) en de Eredivisie (1971-1972; 1977-1980; 1989-heden).

De nacompetities waarin Vitesse deelnam betreffen de Kampioenscompetitie (6x), promotie/degradatie nacompetitie (17x), de play-offs voor Europees voetbal (7x) en de Johan Cruijff Schaal (1x).

In Europees verband kwam Vitesse uit in de Zomer Cup 1978, UEFA Cup (9x), UEFA Europa League (5x) en UEFA Conference League (1x).

De spelers zijn gerangschikt op het totaal aantal doelpunten dat ze voor Vitesse gemaakt hebben. Ook wordt het eerste en laatste seizoen vermeld waarin zij voor Vitesse actief waren en in welk competitieverband zij hun doelpunten gemaakt hebben.

Deze lijst is bijgewerkt tot en met de wedstrijd Vitesse - FC Utrecht, 12 februari 2023

Voetnoten

Topscorers
Vitesse